Dixon kan syfta på

 Dixons Carphone – ett brittiskt företag inom hemelektronik och mobiltelefoni
 Dickson (släkt) – en svensk köpmannafamilj

Personer
Dixon (DJ), artistnamn för den tyske discjockeyn Steffen Berkhahn
Henry Aldous Dixon, amerikansk politiker
Hugh Neville Dixon, brittisk botaniker (1861–1944)
Frank M. Dixon, amerikansk politiker
Jimmy Dixon, liberiansk fotbollsspelare
Willie Dixon, amerikansk sångare, kompositör, sångtextförfattare och musiker

Geografi

USA 

 Dixon, Kentucky, huvudort i Webster County, Kentucky, 
 Dixon, Missouri, Pulaski County, 
 Dixon, Iowa, Scott County, 
 Dixon, Illinois, huvudort i Lee County, Illinois, 
 Dixon, Kalifornien, ort i Solano County, Kalifornien, 
 Dixon, New Mexico, Rio Arriba County, 
 Dixon, Montana, Sanders County, 
 Dixon, Wyoming, ort i Carbon County, Wyoming

Se även
Mason-Dixon-linjen – den amerikanska gränslinjen mellan nord- och sydstaterna

Robotskapade USAförgreningar